Cocktail d'amore/Disco tic – singolo di Stefania Rotolo del 1979
 Cocktail d'amore – programma televisivo in onda su Rai 2 nella prima metà degli anni 2000